

Localidades

Logansport (Indiana)
Logansport (Luisiana)

Desambiguações de topônimos